Adolf-Hitler-Platz est l'ancien nom de nombreuses places des villes du Troisième Reich, incluant :
 Place Theodor-Heuss, à Berlin ;
 Rathausplatz, à Vienne.